«Тексти́льщик» — спортивный стадион расположенный на северо-западе города Иваново. Введён в эксплуатацию 1 мая 1933 года, изначально был рассчитан на 16000 зрителей. Первоначально назывался «Динамо», затем «Красное Знамя».

21 июня 2008 года торжественно открыт после реконструкции. В ходе реконструкции был радиофицирован, оборудован современными раздевалками, медицинским пунктом, помещением для судей и информационным табло.

Стадион оборудован искусственным полем (сертификат FIFA) с подогревом, присутствуют беговые дорожки. Освещение — 1200 люкс. Над западной трибуной возведён козырёк.

В 2011 году стадион был оборудован системой видеонаблюдения, которая помогает сохранять безопасность во время футбольных матчей.

Является домашним стадионом футбольного клуба «Текстильщик». Директором арены является Сергей Васильевич Тимофеев.

Адрес 
153025, г. Иваново, ул. Ермака, 49

Примечания 

ФК «Текстильщик» Иваново
Стадионы Иванова
Футбольные стадионы России